The second you sleep (album) (2002), muziekalbum van Saybia
 The second you sleep (single) (2002), single van Saybia